Гаранжа — фамилия
 Гаранжа, Владимир Анатольевич (род. 1965) — российский математик, профессор РАН.
 Гаранжа, Сергей Юрьевич (род. 1995) — российский футболист.

См. также 
 Гаранжо, Жан-Симеон (1647—1741) — французский военный инженер, архитектор, фортификатор.